Hermosillo steht für:

 Hermosillo, Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Sonora, siehe 
 Municipio Hermosillo, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Sonora

Hermosillo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Hermosillo (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Jaime Humberto Hermosillo (1942–2020), mexikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor